Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Western & Southern Open 2015 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Dvojnásobnými obhájci titulu byli bratři Bob a Mike Bryanovi, kteří skončili ve čtvrtfinále na raketách pozdějších šampionů Nestora s Rogerem-Vasselinem.

Vítězem čtyřhry se stal kanadsko-francouzský nenasazený pár Daniel Nestor a Édouard Roger-Vasselin, který ve finále zdolal polsko-srbské turnajové šestky Marcina Matkowského s Nenadem Zimonjićem po hladkém průběhu 6–2 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů. Nestor získal dvacátou osmou deblovou trofej v sérii Masters 1000 a v jejích historických statistikách si upevnil třetí místo za bratry Bryanovými.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry měly volná los do druhého kola.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (2. kolo)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (čtvrtfinále)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (finále)
  Jamie Murray /  John Peers (2. kolo)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Western & Southern Open 2015